Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2013/14.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2013/14 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2013/14 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2013/14 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2013/14 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2013/14 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart und von Borussia Dortmund.

Kader

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt

RB Leipzig 
Cheftrainer: Alexander Zorniger

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Dirk Schuster

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Peter Vollmann (1-13), Bernd Heemsoth (Interimstrainer am 14. Spieltag), Marc Kienle (15-38)

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Maik Walpurgis

Preußen Münster 

Cheftrainer:  Pavel Dotchev (1-7), Carsten Gockel (Interimstrainer am 9. Spieltag), Ralf Loose (10-38)

MSV Duisburg 

Cheftrainer: Karsten Baumann

Stuttgarter Kickers 

Cheftrainer:  Massimo Morales (1–8), Jürgen Hartmann (Interimstrainer 9.-11. Spieltag), Horst Steffen (12-38)

Hallescher FC 

Cheftrainer: Sven Köhler

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer:  Walter Kogler

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Thomas Stratos

Chemnitzer FC 

Cheftrainer: Gerd Schädlich (1-12), Karsten Heine (13-38)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Andreas Bergmann (1–32),  Robert Roelofsen (Interimstrainer 33.-34. Spieltag), Dirk Lottner (35-38)

Borussia Dortmund II 

Cheftrainer:

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Jürgen Kramny

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Karsten Neitzel

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Claus Schromm (1-21), Manuel Baum (22-29), Christian Ziege (30-38)

SV Elversberg 

Cheftrainer: Jens Kiefer (1–5), Werner Dreßel (Interimstrainer am 6. Spieltag), Dietmar Hirsch (7-34), Roland Seitz (35–38)

SV Wacker Burghausen 

Cheftrainer:  Georgi Donkow (1-7), Christian Wimmer (Interimstrainer am 8. Spieltag), Uwe Wolf (9-38)

1. FC Saarbrücken 

Cheftrainer: Jürgen Luginger (1-7), Bernd Eichmann (Interimstrainer am 8. Spieltag),  Milan Šašić (9-24), Fuat Kılıç (25-38)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2013/14
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2013/14

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2013/14
3. Fußball-Liga 2013/14
Kaderliste
3. Fußball-Liga